Paul Embrechts (triatleet) (1976-), een Belgisch triatleet
Paul Embrechts (wiskundige) (1953-), een Belgisch wiskundige